Antonio Zampolli – linguista italiano, pioniere della linguistica computazionale
 Gionata Zampolli – cestista italiano
 Paolo Zampolli – politico e uomo d'affari statunitense di origini italiane